Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos na Antártica.

Tabela 
Um estudo de outubro de 2017 alegou ter encontrado 138 vulcões, 91 dos quais seriam desconhecidos anteriormente. Vulcões não-confirmados não foram incluídos na tabela abaixo.

Referências 
 
Sítio do Mundo Vulcânico

Antártica